Hutgruppen (HUT) var ett politiskt parti på Åland. Partiet ställde upp två kandidater i lagtingsvalet 2007. Partiets mål var att lyfta frågan om hållbar utveckling. Partiet fick 153 röster vilket inte räckte till ett mandat i Ålands lagting. 

Historiska politiska partier på Åland